Константин Левадити (19 июля 1874, Галац Румыния — 5 сентября 1953, Париж Франция) — румынский и французский бактериолог, вирусолог и химиотерапевт, ученик П.Эрлиха и И. И. Мечникова.

Биография 
Родился Константин Левадити 19 июля 1874 года в Галаце. Через некоторое время после рождения переехал в Бухарест, где пошёл в 1-й класс лицея. После окончания лицея, решил поступать в БухГУ, успешно поступил, выучился и окончил в 1900 году. Константин Левадити решает переехать в Париж, где успешно учится и получает второй диплом за успешное окончание медицинского факультета. Работал в Париже в лаборатории И.И.Мечникова и в институте Фурнье. На некоторое время решает переехать в Франкфурт-на-Майне, где устраивается работать в институт экспериментальной терапии, но затем возвращается в Париж.

Открытие 
В 1922 году Константин Левадети совместно с Штефан С. Николау обнаружил ультрафильтрацию вирусов и доказал, что иммунитет при вирусных заболеваниях отличается от антибактериального иммунитета.

Смерть 
Скончался Константи Левадити 5 сентября 1953 года в Париже.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены экспериментальной медицине, бактериологии, иммунологии, химиотерапии и вирусологии.
 1905 — Установил присутствие бледной спирохеты во внутренних органах детей с врождённым сифилисом.
 1913 — Получил культуры вируса детского паралича в клетке вне организма.
 1923−26 — Ввёл понятия тканевый иммунитет и клеточный иммунитет.
 Изучал возможность лечения сифилиса антибиотиками.
 Константин Левадети создал школу румынских микробиологов.
 Константин Левадити является пионером в области инфрамикробиологии, а также одним из основателей вирусологии во Франции.
 Показал невозможность иммунизации с помощью убитых вирусов.
 Совместно с В.Бабешем изучал чуму и другие болезни.

Членство в обществах 
 1928 — Член Французской медицинской академии.
 1933 — Основатель Противотуберкулёзной лиги во Франции.

Награды и премии 
 Золотая медаль Пауль Эрлих.

Примечания

Литература 
 1984 — Биологи. Биографический справочник

См. также 
 Константин Левадити в румынской Википедии.

Ссылки 
 Константин Левадити на сайте Личности.
 Подробная биография Константина Левадити на сайте Pasteur.fr.

Учёные по алфавиту
Бактериологи Румынии
Бактериологи Франции
Вирусологи Румынии
Вирусологи Франции
Химиотерапевты Румынии
Химиотерапевты Франции
Члены Парижской медицинской академии
Иммигрировавшие во Францию из Румынии